Charles Hardin – vero nome del cantautore statunitense Buddy Holly (1936-1959)
Charles Henry Hardin (1820-1892) – uno degli otto fondatori dell'associazione studentesca Beta Theta Pi